Голден Вали има више значења:
 Округ Голден Вали (Монтана)
 Округ Голден Вали (Северна Дакота)
 Голден Вали (Аризона)
 Голден Вали (Невада)
 Голден Вали (Минесота)
 Голден Вали (Северна Дакота)